Der North Tyne ist ein Fluss in Northumberland, England.

Der North Tyne entsteht aus dem Zusammenfluss des Deadwater Burn, der auf dem Deadwater Moor und dem Deadwater Fell entsteht am Fuß dieses Berges mit einer Reihe von kleinen unbenannten Bächen an der Grenze zu Schottland.

Bevor der North Tyne durch das Kielder Water fließt, trifft an der Siedlung Kielder der Kielder Burn auf den Fluss.

Zwischen den Orten Chollerford und Wall fließt der North Tyne durch den Hadrianswall.

Nordöstlich von Hexham entsteht aus dem Zusammenfluss von North Tyne und South Tyne der Tyne.

Gewässer in Northumberland